Тарагунтин има више значења:

 Тарагунтин (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тарагунтин (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику